Бе́нджамин Джон Уи́шоу (; род. 14 октября 1980) — английский актёр театра, кино и телевидения. Лауреат двух премий BAFTA TV, двух премий «Эмми», премии «Золотой глобус» и награды Британского независимого кино. Номинант на премию Лоуренса Оливье в категории «Лучший актёр в пьесе» за главную роль в театральной постановке Тревора Нанна «Гамлет» в театре Олд Вик.

Ранние годы и образование 
Уишоу родился в деревне Клифтон, графство Бедфордшир, в семье косметолога Линды (урождённой Хоуп) и детского тренера Жозе Уишоу. Его мать — англичанка, а отец имеет французские, немецкие и русские корни. У него есть неидентичный брат-близнец, Джеймс. Его дед по отцовской линии, при рождении Жан Владимир Штельмахер, был британским шпионом в немецкой армии, и после эмиграции сменил имя на Джон Виктор Уишоу. Он учился в средней школе Henlow, а затем Samuel Whitbread Community College в Клифтоне, Бедфордшир.

Учился в Королевской академии драматического искусства и окончил её в 2003 году. Впервые приобрёл известность во время сотрудничества с театральной труппой Big Spirit.

Актёрская карьера 
Если до «Парфюмера» о Бене Уишоу в большом кино мало кто слышал, то звездой театра актёр стал уже в 23 года. Он играл в «Тёмных началах» в Королевском национальном театре, а также исполнил главную роль в «Гамлете» (2004) в лондонском театре «Олд-Вик», за что был номинирован на Премию Лоренса Оливье. 

Роль в драме «Парфюмер» стала прорывом для Уишоу. Известно, что на неё также претендовали Леонардо Ди Каприо и Орландо Блум. Фильм является экранизацией одноимённого романа Патрика Зюскинда, а режиссёром картины стал Том Тыквер. Он ещё не раз пригласит Уишоу поработать вместе.

В 2007 году Бен сыграл в драме «Меня там нет» (одно из воплощений Боба Дилана). Его партнёрами по съёмочной площадке были Кейт Бланшетт, Хит Леджер и Кристиан Бейл. В 2008 году вышел фильм «Возвращение в Брайдсхед», где Уишоу исполнил роль Себастьяна Флайта. Его игра была отмечена положительными отзывами критиков.

В 2009 году Уишоу появился в постановке новой пьесы Майка Бартлетта в Royal Court Theatre, а также снялся в фильме «Яркая звезда» в роли поэта Джона Китса.

В 2012 году актёр снялся в новом фильме Тома Тыквера «Облачный атлас» в компании таких актёров, как Том Хэнкс, Хэлли Берри, Джим Бродбент, Джим Стерджесс и Хьюго Уивинг. Сыграл агента Кью в фильмах про Джеймса Бонда «007: Координаты „Скайфолл“» (2012), «007: Спектр» (2015) и «Не время умирать» (2021). Также в 2012 году снялся в сериале «Пустая корона» в роли Ричарда II.

Актёр периодически появляется в бродвейских постановках (дебют был в 2009 году) и на телевидении.

В 2014 году он снялся в клипе Years & Years — «Real», а также озвучил главного героя Медвежонка Паддингтона в комедийном фильме «Приключения Паддингтона». Три года спустя Уишоу вернётся к озвучанию знаменитого персонажа во время съёмок продолжения картины.

В 2015 году Бена Уишоу можно было увидеть в приключенческой драме «В сердце моря» Рона Ховарда наряду с такими актёрами, как Крис Хемсворт, Бенджамин Уокер, Киллиан Мерфи и Том Холланд, в романтической драме «Девушка из Дании» Тома Хупера с Эдди Редмэйном и Алисией Викандер в главных ролях, а также в антиутопии «Лобстер» Йоргоса Лантимоса. В 2016-м году Бен был вновь задействован в проекте Тома Тыквера, получившем название «Голограмма для короля». Главная роль в картине досталась Тому Хэнксу.

В 2018 году на телеканале BBC One состоялась премьера мини-сериала «Чрезвычайно английский скандал» с Хью Грантом и Беном Уишоу в главных ролях. Сериал основан на одноимённой книге Джона Престона. За свою игру Уишоу получил премии «Эмми», «Золотой глобус», «Выбор телевизионных критиков» и BAFTA. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг одобрения шоу составляет 97 %. В конце того же года в мировой прокат вышел фильм «Мэри Поппинс возвращается». Помимо Уишоу, в картине снялись Эмили Блант, Джули Уолтерс, Эмили Мортимер, Колин Ферт и Мерил Стрип.

В 2020 году в широкий прокат должны выйти сразу две картины, созданные при участии Бена Уишоу: «История Дэвида Копперфилда» Армандо Ианнуччи и «Не время умирать» (новый фильм о Джеймсе Бонде). В первом, помимо Уишоу, сыграли Дев Патель, Питер Капальди, Хью Лори и Тильда Суинтон. Рейтинг комедии на сайте Rotten Tomatoes на сегодняшний день составляет 94 %.

Известно, что актёр появится в четвёртом сезоне сериала «Фарго».

Личная жизнь 
Уишоу — гей. На протяжении нескольких лет он отказывался отвечать на вопросы о личной жизни, говоря: «Для меня важно сохранять уровень анонимности. Будучи актёром, твоя работа заключается в том, чтобы убеждать людей, что ты являешься кем-то другим. Поэтому, если ты постоянно рассказываешь людям о себе, мне кажется, что таким образом ты вредишь самому себе». В 2011 году он сказал журналу «Out»: «Будучи актёром, ты имеешь полное право на неприкосновенность частной жизни и таинственность, вне зависимости от того, какая у тебя ориентация, или чем ты занимаешься. Я не знаю, почему нужно рассказывать об этом открыто лишь из-за того, что ты занимаешься чем-то на глазах у публики. Я не понимаю, зачем мы превращаем актёров в знаменитостей».

В августе 2012 года Уишоу заключил гражданское партнёрство с австралийским композитором Марком Брэдшоу, с которым познакомился во время работы над фильмом «Яркая звезда» в 2008 году. В 2014 году он публично обсудил свой каминг-аут, сказав, что для него это было напряжённым событием, но «все, на удивление, были милы». 
Весной 2022 партнёры расстались.  .

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты международной премии «Эмми»
Лауреаты премии «Театральный мир»
Лауреаты премии «Независимый дух»
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактёры Великобритании